László Fábián je jméno a příjmení více osob:

 László Fábián (kanoista) (1936–2018) – maďarský kanoista
 László Fábián (moderní pětibojař) (* 1963) – maďarský moderní pětibojař